Majestic («majestuoso» en inglés) es el nombre de varios buques, teatros, cines, hoteles y otras entidades:

Buque Majestic

 Varios buques denominados HMS Majestic, de la Royal Navy:
 HMS Majestic (1895)
 HMS Majestic (R21), redenominado HMAS Melbourne (R21) en 1945.
 RMS Majestic, buque de pasajeros de la White Star Line (1922-1936), botado como SS Bismarck en 1914.
 SS Majestic (1889), buque de pasajeros de la White Star Line (1890-1914).
 Majestic (riverboat) o Majestic (show boat), teatro flotante de Cincinnati (1920).
 Starship Majestic, redenominado Spirit of London en 1970.
 Clase Majestic -HMCS Bonaventure (CVL 22)-
 Majestic International Cruises -Ocean Countess-

Teatro Majestic
Nombre de varios teatros

Estados Unidos
Majestic Theatre (Detroit, Míchigan)
Majestic Theatre (Broadway), Nueva York.
Majestic Theatre (Columbus Circle), Nueva York, demolido.
Majestic Theatre (Dallas, Texas)
Majestic Theatre (East St. Louis, Illinois)
Majestic Theatre (San Antonio, Texas)
Bank of America Theatre, inicialmente Majestic Theatre, Chicago.
Cutler Majestic Theatre, Emerson College, Boston, Massachusetts.
Palace and Majestic Theaters, Bridgeport, Connecticut.

Otros países
The Majestic (Singapur), Chinatown, Singapur.

Cine Majestic

Francia
Majestic Bastille, sala de arte y ensayo de París.

Hotel Majestic

Edificio Majestic
Nombre de varios edificios

Estados Unidos
 Majestic Building (Detroit), 137 Woodward Avenue (1886, demolido en 1962).
 The Majestic (Nueva York), 115 Central Park West.
 Conrad Majestic Las Vegas, rascacielos previsto.

Colombia
 Edificio Majestic, Santander, Bucaramanga.

Otros usos

Estudios Majestic, Majestic Studios o Reliance-Majestic Studios (1914), estudios de Hollywood redenominados Talisman Studios en 1932
Majestic (motocicleta), francesa (1929-1933); sólo se construyeron cien unidades.
Operación Majestic, plan de invasión de Japón en la II Guerra Mundial, descartado en favor de la Operación Downfall.
Majestic 12, teoría conspirativa sobre los OVNI.
Pacto del Majestic, pacto político español entre el Partido Popular y Convergencia y Unió (1996).
The Majestic, película.
Majestic Records, discográfica.
Majestic (grupo musical)
Majestic (Gamma Ray), álbum.